Salar (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Granada
Salar (volk), een bevolkingsgroep in China
Salar (taal), de taal gesproken door bovenstaande bevolkingsgroep